Solec Kujawski – miasto w woj. kujawsko-pomorskiego, w powiecie bydgoskim, siedziba miejsko-wiejskiej gminy Solec Kujawski
 Solec Kujawski – gmina miejsko-wiejska w województwie kujawsko-pomorskim, w powiecie bydgoskim
 Solec Kujawski – gromada
 Solec Kujawski – stacja kolejowa położona w Solcu Kujawskim
 RCN Solec Kujawski – stacja nadawcza fal długich

Zobacz też 
 Unia Solec Kujawski
 Solec